Альярди () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Альярди, Антонио (1831—1915) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.
 Альярди, Федерико (род. 1983) — итальянский футболист.